Murder Will Out – cortometraggio del 1928 diretto da Jules White 
Murder Will Out – film del 1930 diretto da Clarence G. Badger
Murder Will Out – film del 1939 diretto da Roy William Neill